Qu kan som auktorsförkortning betyda:

 Shi Zeng Qu
 Wen-yuan Qu

Robotskapade auktorsförkortningar